Челинац (, , ) — город в северо-центральной части Боснии и Герцеговины. Административно относится к региону Баня-Лука Республики Сербской. Центр одноимённой общины.

География 
Город находится в 15 километрах от фактической столицы Республики Сербской Баня-Луки.

Климат умеренный континентальный. Средняя годовая температура составляет около 11 °C.

Население 
Численность населения города по переписи 2013 года составила 5 802 человека, общины — 16 874 человека.

Этнический состав населения города Челинац по переписи 1991 года:
 Всего — 4,857 (100 %)
 Сербы — 3,450 (71,03 %)
 Боснийцы — 1,005 (20,69 %)
 Югославы — 234 (4,81 %)
 Хорваты — 51 (1,05 %)
 Другие — 117 (2,40 %)

В 2006 году большинство населения муниципалитета составляли этнические сербы.

Примечания 

Города Республики Сербской